Кебешть () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Кебешть () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Кебешть.
 Кебешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Поду-Туркулуй.
 Кебешть () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бренішка.